A Seleção Taitiana de Futebol Feminino é a representante do país nas competições futebolísticas femininas. Ela é controlada pela Federação Taitiana de Futebol (FTF), entidade que é filiada à Confederação de Futebol da Oceania.

A seleção nunca participou de uma Copa do Mundo, mas já atuou em duas ocasiões do Campeonato da Oceania: 2010 e 2018.

Ver também  
 Seleção Taitiana de Futebol

Taiti
Futebol do Taiti
Seleção Taitiana de Futebol